Флаг:
 Флаг — полотнище, служащее символом государства (региона, города) или используемое для передачи информации (например, на флоте).
 Флаг (ботаника), или парус — название одного из лепестков в венчике мотылькового типа.
 Флаг (нотная грамота) — часть ноты, штрих в верхней части штиля, присутствует у 1/8 (один флаг), 1/16 (два флага), 1/32 (три флага) и более мелких нот(чем меньше нота, тем больше флагов).
 Флаг (математика) — последовательность подпространств векторного пространства, обладающая определёнными свойствами.
 Флаг (компьютерная техника) — термин в программировании и компьютерной технике.
 Флаг (группа) — советская рок-группа из Свердловска, существовавшая в 1984—1989 годах.

Flag:
 FLAG (химиотерапия) – это общепринятый в онкогематологии акроним для режима химиотерапии.
 Flag (аниме) – это 13-серийный японский аниме-сериал 2006 года в жанре меха.